La Flota del Área de China (支那方面艦隊, Shina Hōmen Kantai) fue una flota de la Armada Imperial Japonesa organizada después de la batalla de Shanghái. Reportaba directamente al Cuartel General Imperial y tenía el mismo nivel organizativo que la Flota Combinada. Este artículo trata sobre su flota predecesora, la Flota Qing del Sur (南清艦隊, Nanshin Kantai), la Flota Expedicionaria de China (遣支艦隊, Kenshi Kantai) y la 1.ª/2.ª Flota Expedicionaria (第一/第二遣外艦隊, Daiichi/Daini Kengai Kantai) también.

Organización de la Flota del Área de China y unidades subordinadas

Flota del Área de China

Estructura

Comandantes de la Flota del Área de China

Jefe de Estado Mayor

1.ª Flota Expedicionaria de China 
La 1.ª Flota Expedicionaria de China (第一遣支艦隊, Dai-Ichi Kenshi Kantai) se reorganizó a partir de la 3.ª Flota el 15 de noviembre de 1939. Al principio, su función era la guardia de la costa en China, sin embargo, cambió a la guardia en el área corriente abajo del río Yangtsé. En esta sección se describe la 3.ª Flota, la 1.ª Flota Expedicionaria de China y la unidad sucesora, la Fuerza de la Base del Área del Río Yangtsé (揚子江方面根拠地隊, Yōsukō Hōmen Konkyochitai).

Estructura

Comandantes de la 3.ª Flota

Comandante en Jefe de la 1.ª Flota Expedicionaria de China y Comandante (Fuerza de la Base del Área del Río Yangtze)

Jefe de Estado Mayor (3.ª Flota y 1.ª Flota Expedicionaria de China)

2.ª Flota Expedicionaria de China 
La 2.ª Flota Expedicionaria de China (第二遣支艦隊, Dai-Ni Kenshi Kantai) se reorganizó a partir de la 5.ª Flota el 15 de noviembre de 1939. La 5.ª Flota eran refuerzos para la 3.ª Flota y la 4.ª Flota. Su papel era la vigilancia y la invasión del sur de China. La 2.ª Flota Expedicionaria de China mantuvo la apariencia de una flota hasta el final de la guerra.

Estructura

Comandantes de la 5.ª Flota

Comandantes de la 2.ª Flota Expedicionaria de China

Jefes de Estado Mayor

3.ª Flota Expedicionaria de China 
La 3.ª Flota Expedicionaria de China (第三遣支艦隊, Dai-San Kenshi Kantai) se reorganizó a partir de la 4.ª Flota el 15 de noviembre de 1939. La 4.ª Flota eran refuerzos para la 3.ª Flota. Su papel era el de patrullar en el mar de Bohai. Describa la 4.ª Flota y la 3.ª Flota Expedicionaria de China en esta sección. La 3.ª Flota Expedicionaria de China se especializó en la unidad de guardia de Qingdao y fue disuelta.

Estructura

Comandantes de la 4.ª Flota

Comandantes de la 3.ª Flota Expedicionaria de China

Jefe de Estado Mayor

Organización previa de la Flota del Área de China 
Descripción sobre la Flota del Área de China previa a esta sección. La Flota Qing del Sur, la Flota Expedicionaria de China, la 1.ª Flota Expedicionaria y la 2.ª Flota Expedicionaria fueron las predecesoras de la Flota del Área de China.

Flota Qing del Sur 
La Flota Qing del Sur (南清艦隊, Nanshin Kantai) se organizó después de la guerra ruso-japonesa. Fueron reforzados tras la revolución de Xinhai en 1911, sin embargo, el gobierno de Beiyang declaró la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Todas las cañoneras fueron retenidas y la Flota Qing del Sur fue disuelta en poco tiempo.

Estructura

Comandancia

Jefe de Estado Mayor

Flota Expedicionaria de China/1.ª Flota Expedicionaria 
La 1.ª Flota Expedicionaria (第一遣外艦隊, Dai-Ichi Kengai Kantai) se reorganizó el 9 de agosto de 1919 a partir de la Flota Expedicionaria de China (遣支艦隊, Kenshi Kantai). Su predecesora era la 7.ª División (第七戦隊, Dai-Nana Sentai) durante la Primera Guerra Mundial. Fue convertida en la 11.ª División solo para cañoneras y se disolvió.

Estructura

Comandancia

2.ª Flota Expedicionaria 
La 2.ª Flota Expedicionaria (第二遣外艦隊 Dai-Ni Kengai Kantai) se organizó el 16 de mayo de 1927 como refuerzo para la 1.ª Flota Expedicionaria. Su papel era la vigilancia del norte de China.

Estructura

Comandancia

Véase también 

 Estado Mayor General de la Armada Imperial Japonesa
 Ministerio de Marina (Japón)
 Rangos de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial

Referencias 

 Secretaría de Marina/Ministerio de Marina (guardado por el  Japan Center for Asian Historical Records (JACAR)., Archivo Nacional de Japón)
 Monografía: Año de 1900 - Extracto de la historia de la guerra naval del Incidente Qing, cada volumen
 Organización de la división de botes de flota y despliegue de botes torpederos de buques de guerra, cada volumen
 Lista de servicios de embarcaciones de embarcaciones, cada volumen

 Senshi Sōsho cada volumen, Asagumo Simbun (Japón)

 Rekishi Dokuhon, Special issue No. 33 Overview of admirals of the Imperial Japanese Navy, Shin-Jinbutsuōraisha, 1999
 The Japanese Modern Historical Manuscripts Association, Organizations, structures and personnel affairs of the Imperial Japanese Army & Navy, University of Tokyo Press, 1971 ISBN 978-4-13-036009-8
 The Maru Special series cada volumen, "Ushio Shobō" (Japón)
 Ships of the World series cada volumen, "Kajinsha" (Japón)

Armada Imperial Japonesa